Henrik III., bavarski vojvoda (940. – 989.) 
 Henrik III. Kastiljski 
 Henrik I. Navarski (ujedno i Henrik III. od Champagne) 
 Henrik III., kralj Engleske 
 Henrik III., kralj Francuske
 Henrik III., car Svetog Rimskog Carstva
 Henrik IV., kralj Francuske (ujedno i Henrik III. od Navarre) 
 Henrik III., saksonski vojvoda